Карповская — женская форма русской фамилии , выступает также как название ряда населённых пунктов:

Фамилия 
 Карповская, Перл Семёновна (более известна как Полина Жемчужина; 1897—1970) — советский партийный и государственный деятель, супруга Вячеслава Михайловича Молотова.
 Карповская, Полина Ивановна (в девичестве Игошина; 1923—2005) — советская и латвийская актриса.

Россия 
 Карповская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Карповская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Карповская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Карповская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Карповская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Нижнеслободское сельское поселение.
 Карповская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.
 Карповская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Карповская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Коварзинское сельское поселение.
 Карповская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Чарозерское сельское поселение.
 Карповская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Карповская — деревня в Прилузском районе Коми.
 Карповская — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Карповская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Карповская — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Карповская — деревня в Угличском районе Ярославской области.

 Карповская — железнодорожная станция Приволжской железной дороги в Волгоградской области, в посёлке городского типа Новый Рогачик.

См. также 
 Карпов
 Карпова
 Карповка
 Карпово
 Карповский
 Карповское